Dauphine (titel), een titel die in Frankrijk werd gedragen door de echtgenote van de troonopvolger
Dauphiné, een graafschap in het oosten van Frankrijk dat voordien als de Viennois bekendstond